L'edizione 2005-2006 della Ligue 2 è stato il 67º campionato di calcio francese di seconda divisione.

Squadre partecipanti

Classifica

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori 
Aggiornata al 6 luglio 2012

Capoliste solitarie 
 Dalla 6ª alla 9ª giornata: 
 Dalla 10ª alla 11ª giornata: 
 Dalla 12ª alla 24ª giornata: 
 Dalla 25ª alla 30ª giornata: 
 Dalla 31ª alla 34ª giornata: 
 Dalla 35ª alla 38ª giornata:

Record 
Aggiornati all'11 luglio 2012
 Maggior numero di vittorie:  (21)
 Minor numero di sconfitte:  (5)
 Migliore attacco:  (56 gol fatti)
 Miglior difesa:  (26 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  e  (+23)
 Maggior numero di pareggi:  e  (16)
 Minor numero di pareggi:  e  (8)
 Minor numero di vittorie:  (4)
 Maggior numero di sconfitte:  (23)
 Peggiore attacco:  (29 gol fatti)
 Peggior difesa:  (60 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-24)
 Totale dei gol segnati: 820

Verdetti finali 
  ,  e   promosse in Ligue 1 2006-2007.
  ,  e  retrocesse in Championnat National 2006-2007.

Voci correlate 
 Ligue 1 2005-2006
 Championnat National 2005-2006
 Coppa di Francia 2005-2006
 Coupe de la Ligue 2005-2006

Collegamenti esterni 
 
 
 http://www.calcio.com/tutte_le_partite/fra-ligue-2-2005-2006/

Calcio nel 2005
Calcio nel 2006
Ligue 2